Acanthaxius är ett släkte av kräftdjur. Acanthaxius ingår i familjen Axiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Acanthaxius